Název Kojetický potok má více vodních toků:

 Kojetický potok (levostranný přítok Labe) – levostranný přítok Labe v Neratovicích-Lobkovicích (okres Mělník), teče z Panenských Břežan přes Bašť v okrese Praha-východ, Kojetice v okrese Mělník
 Kojetický potok (pravostranný přítok Labe) – pravostranný přítok Labe, na území města Ústí nad Labem, teče převážně v části Kojetice
 Kojetický potok (přítok Zahořanského potoka) – pravostranný přítok Zahořanského potoka v okrese Domažlice